Termenul „gladiator” se poate referi la:
 Cuvântul din limba , care înseamnă „sabie”
 Luptători de profesie — de obicei sclavi — din Roma Antică care se luptau pentru distracția publicului în arenă. Lupta de gladiatori a durat în perioada dintre anul 264 î.Hr. și secolul al V-lea d.Hr. Originea acestor așa-numitor „jocuri” nu s-a clarificat, se presupune că au un substrat religios legat de sărbătoarea morților, care a fost preluat de la etrusci.
 Gladiator Cop, film lansat în 1995.
 Gladiatorul, film american produs sub regia lui Ridley Scott

Legături externe 

 „Ludus Nemesis” ein Gladiatoren-Reenactmentprojekt
 „Ludus Magnus”, ein Projekt der Reenactmentgruppe Flavii